Příjmení Dočkal nosí více významných osobností:

 Bořek Dočkal (* 1988) – český fotbalový záložník a reprezentant
 Jaroslav Dočkal (1939–2021) – český fotbalista, útočník a fotbalový trenér
 Miloslav Dočkal (1939–2006) – český a československý politik
 Miloslav Dočkal (hudebník) – kapelník novoborského orchestru Sklářská muzika
 Pavel Dočkal (* 1950) – český hokejista
 Vladimír Dočkal (1919–1942) – český student a odbojář popravený nacisty

ženský tvar s přechýlením
 Anežka Dočkalová (1924–???) – česká a československá politička
 Martina Dočkalová (* 1983) – česká reprezentantka v orientačním běhu
 Tereza Dočkalová (* 1988) – česká herečka

podobné
 Dočekal